Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста) — унитарная некоммерческая организация, созданная для осуществления научных функций. Центр является правопреемником Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства, который был основан в Москве в 1929 году.

Филиалы:

 Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ) г. Санкт-Петербург, пос. Тярлево [ 
 Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных (ВНИИФБиП) Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пос. Институт 
 Всероссийский научно-исследовательский институт интегрированного рыбоводства (ВНИИР), Московская область, Ногинский район, рабочий посёлок им. Воровского, улица Сергеева, д.24  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Племенной завод «Ладожское», Краснодарский край, Усть-Лабинский район, посёлок Вимовец

История 
Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. Академика Л.К. Эрнста является преемником Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства, который был основан в Москве в 1929 году. Основателем института и первым его директором был выдающийся ученый академик Е.Ф. Лискун.

В 1956 году ВИЖ был объединен со Всесоюзным научно-исследовательским институтом кормления животных и в 1961 году перебазирован из Москвы в поселок Дубровицы Подольского района Московской области.

В 1961 году в институте работали отделы:
 экономики и организации животноводства (М. Ю. Цынков),
 кормления с лабораторией витаминов (М. Ф. Томмэ),
 скотоводства (Д. И. Старцев) с лабораторией молочного хозяйства (К. В. Маркова),
 овцеводства с лабораторией шерсти (С. В. Буйлов),
 свиноводства (П. Н. Кудрявцев),
 биологии размножения и искусственного осеменения с.-х. животных (В. К. Милованов) с лабораторией полимеров (А. Н. Лихачёв),
 строительства и механизации животноводческих ферм (И. С. Осмоловский),
 содержания с.-х. животных и зоогигиены (Н. М. Бурлаков),
 физиологии с.-х. животных с лабораторией биофизики (А. Д. Синещёков),
 технологии кормов (А. А. Зубрилин) с лабораториями,
 научно-технической информации (В. С. Чарыков),
 лаборатория гормональных методов повышения плодовитости с.-х. животных (В. А. Петров),
 лаборатория мясного скотоводства (С. Я. Дудин).

За успешное проведение крупных научных исследований в области животноводства и подготовку высококвалифицированных специалистов в 1967 году институт был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1947 году В. К. Миловановым, И. И. Соколовской и И. В. Смирновым сделано открытие № 103, в котором была обоснована возможность сохранения живчиков при низкой температуре.

С участием сотрудников института было выведено 5 пород крупного рогатого скота; 4 породы свиней и 2 породы овец.
Ученые института являются соавторами 20 заводских и породных типов сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота (9); свиней (3); овец (8).

Учёными института разработана новая система крупномасштабной селекции «Селекс» (1978). В 1983 году была завершена многолетняя работа ученых ВИЖа и других институтов и вузов страны по разработке новых детализированных норм под руководством академика А. П. Калашникова. В 2003 году опубликовано 3-е издание «Нормы кормления и рационы сельскохозяйственных животных». В науке и практике эти нормы известны как нормы ВИЖа. Государственная премия СССР (Н. И. Денисов) и премия Правительства РФ в области науки и техники за 2003 год присуждены ведущим сотрудникам ВИЖа за исследования по теоретическому обоснованию рецептур комбикормов, премиксов, кормовых добавок, применения ферментных препаратов в рационах сельскохозяйственных животных. Премия Совета Министров СССР была присуждена в 1987 году за работу по изучению хромосомных аномалий у животных. За разработку и внедрение иммуногенетики в селекцию сельскохозяйственных животных — премия Правительства Российской Федерации (2002).

С участием ученых института разработаны: первое в стране наставление по технологии производства свинины, новые детализированные нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных, Национальная технология замораживания и использования спермы племенных быков-производителей.

В 1990 году в институте работали: всего — 985 человек, из них докторов наук 38, кандидатов наук 233, академиков 3, член-корреспондент 1, профессоров 23. В 2008 году соответственно 348, 45, 102, 2, 3, 22.

В настоящее время реализуются отраслевые целевые программы по развитию молочного и мясного скотоводства России, устойчивой производственной системы получения говядины от российских пород мясного скота.

Новым направлением в работе института в последние годы являются исследования по биотехнологии. За работу в области молекулярно-генетических исследований Государственная премия РФ присуждена Н. А. Зиновьевой (2002).

За крупные научные достижения в области животноводства большая группа ученых удостоена присуждения премий: Ленинской — 1, Государственной СССР и РФ — 22, Совета Министров СССР и Правительства РФ — 30 человек. Заслуженными деятелями науки стали 29 сотрудников института.

С начала основания по настоящее время 24 сотрудника института избрано академиками, 16 человек — членами-корреспондентами.

В 2014 году Центру было присвоено имя академика Льва Константиновича Эрнста, директора института 1970-1975 гг.

В 2013 году ВИЖ передан в ведение Федерального агентства научных организаций.

В 2017 году в соответствии с приказом ФАНО России № 739 от 30.12.2016 г. ФГБНУ ВИЖ им. Л.К. Эрнста было реорганизовано в форме присоединения к нему ФГБНУ ВНИИГРЖ и ФГБНУ ВНИИФБиП и переименовано в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста).

В 2018 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 32-р от 17 января 2018 г.  к Центру было присоединено ФГБУ "Племенной завод "Ладожский".

В 2020 году в соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 декабря 2019 г. № 1397, от 30 января 2020 г. № 152 Центр был реорганизован в форме присоединения к нему ФГБНУ «Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивных биотехнологий» и ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт интегрированного рыбоводства» с последующим переименованием в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста).

Руководители института:
 1929—1936 Лискун, Ефим Федотович
 1936—1937 Ермаков, Григорий Ефремович
 1937—1938 Азаров, Семён Георгиевич
 1938 Малов, Сергей Иванович
 1938—1940 Беленький, Нео Гдальевич
 1940 Арзуманян, Ерванд Аванесович
 1940—1942 Малофеев, Андрей Афанасьевич
 1942—1943 Николаев, Алексей Иванович
 1943—1944 Лискун, Ефим Федотович
 1944—1956 Кузнецов, Иван Матвеевич
 1956—1961 Бурлаков, Николай Михайлович
 1961—1966 Всяких, Алексей Семёнович
 1966—1970 Козловский, Василий Григорьевич
 1970—1975 Эрнст, Лев Константинович
 1975—1976 Черекаев, Алексей Васильевич
 1977—1981 Солнцев, Константин Михайлович
 1981—1983 Калашников, Алексей Петрович
 1984—1988 Стрекозов, Николай Иванович
 1988—1992 Прудов, Александр Иванович
 1992—1998 Стрекозов, Николай Иванович
 2002—2011 Виноградов, Валерий Николаевич
 с 2011 Зиновьева, Наталия Анатольевна

Академики ВАСХНИЛ и РАСХН (в скобках — год избрания):
 Беленький Нео Гдальевич (1948)
 Всяких Алексей Семёнович (1975)
 Дегтярёв Владимир Павлович (1990)
 Дьяков Михаил Иудович (1948)
 Завадовский Михаил Михайлович (1935)
 Калашников Алексей Петрович (1970)
 Клеймёнов Николай Иванович (1993)
 Кольцов Николай Константинович (1935)
 Лискун Ефим Федотович (1935)
 Милованов Виктор Константинович (1956)
 Николаев Алексей Иванович (1956)
 Перов Сергей Степанович (1935)
 Попов Иван Семёнович (1956)
 Попов Николай Фёдорович (1956)
 Рядчиков Виктор Георгиевич (1995)
 Самохин Валентин Трофимович (1991)
 Серебровский Александр Сергеевич (1935)
 Синещёков Алексей Давыдович (1966)
 Солнцев Константин Михайлович (1978)
 Стрекозов Николай Иванович (1997)
 Черекаев Алексей Васильевич (1975)
 Эрнст Лев Константинович (1975)
 Юдин Вадим Михайлович (1948).

Организация и деятельность 
Цель и предмет деятельности – проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ, внедрение достижений науки и передового опыта в сфере АПК.

Основные направления научно-исследовательской деятельности:

I.Проведение исследований:

1) Селекция животных

2) Биотехнология и воспроизведение животных

3) Технологии и произведенные системы в животноводстве

4) Приготовление кормов и кормление животных

5) Экологические проблемы

II. Информационное обеспечение научных исследований

III. Международное сотрудничество

IV.Изобретательская деятельность

V.Издательская деятельность

VI.Популяризация и внедрение научных разработок

VII.Подготовка научных кадров и повышение квалификации

Примечания

Ссылки 
 https://www.vij.ru — официальный сайт ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста
 ВИЖ — флагман зоотехнической науки. — Дубровицы, 2009. — 236 с.
 https://moscow.flamp.ru/firm/federalnyjj_issledovatelskijj_centr_zhivotnovodstva_vizh_im_akademika_l_k_ehrnsta-4504127916752413#reviews
 https://vniiribi.ru — официальный сайт ВНИИР

Институты РАСХН
Организации Подольска